Marie-Martine peut faire référence à :

Prénom 
 Marie-Martine Schyns (1977), femme politique belge

Pseudonyme 

 Marie-Martine, actrice française ;

Film 

 Marie-Martine film d'Albert Valentin sorti en 1943.

Voir aussi